Bear Valley podría referirse a:

 Bear Valley (condado de Alpine, California)
 Bear Valley (condado de Mariposa, California)
 Bear Valley (condado de Nevada, California)
 Bear Valley Mountain Resort